Parva liga eller efbet liga är Bulgariens högsta division i fotboll för herrar, och lyder under Bulgariska fotbollsunionen samt Profesionalna futbolna liga. Serien sparkade igång säsongen 1948/1949 och vanns då av PFC Levski Sofia, efter att tidigare ha spelats först som utslagsturnering och sedan som seriespel, från mitten av 1920-talet.

Klubbar säsongen 2019/2020

Mästare

Källor

RSSSF

Fotnoter

Externa länkar

Fotbollstävlingar i Bulgarien
Fotbollsserier
Återkommande sportevenemang med premiär 1948